

Cinema
Tra due fuochi (Man in the Middle) film del 1964 di Guy Hamilton

Letteratura
Tra due fuochi  (A World Between) romanzo di fantascienza del 1979 di Norman Spinrad
Tra due fuochi (Broken) romanzo del 2010 di Karin Slaughter

Televisione
Tra due fuochi programma TV
Tra due fuochi (Between Two Fires) episodio della quinta stagione di Stargate SG-1